Chilon bezeichnet:

 Chilon von Patras, antiker griechischer Sportler
 Chilon von Sparta, einer der Sieben Weisen des antiken Griechenlands
 Chilon (Spartanischer Rebell), versuchte 219 v. Chr. spartanischer König zu werden
 Chilon (Usbekistan), Ort in Usbekistan
 Chilon (Gattung), einen Spinnengattung

Chilón bezeichnet:

 Chilón, Ort in Mexiko
 Municipio Chilón, Verwaltungseinheit von Chiapas, Mexiko